Soutif peut désigner :
 un soutien-gorge ;
 le physicien Michel Soutif.